Кабре́ра () — испанская фамилия и топоним:

Топоним 
 Кабрера — комарка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Кабрера — река в Испании.
 Архипелаг Кабрера:
 Кабрера — остров в Испании, входит в состав одноименного архипелага.
 Кабрера — пролив между одноименным архипелагом и островом Мальорка в Испании.
 Кабрера — город и муниципалитет в Колумбии, на территории департамента Сантандер.
 Кабрера-д’Анойя — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония.
 Кабрера-де-Мар — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония.
 Кастрильо-де-Кабрера — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Ла-Кабрера — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.
 Ладислао-Кабрера — одна из 16 провинций боливийского департамента Оруро.

Фамилия 
 Кабрера, Алексис (род. 1976) — испанский шахматист.
 
 Кабрера, Виктор (род. 1993) — аргентинский футболист.
 Кабрера, Давид (род. 1989) — мексиканский футболист.
 Кабрера, Дельфо (1919—1981) — аргентинский бегун на длинные дистанции, который специализировался в марафоне.
 Кабрера, Джафет (род. 1950) — гватемальский государственный деятель.
 Кабрера, Джордж (род. 1988) — гибралтарский футболист.
 Кабрера, Леандро (род. 1991) — уругвайский футболист. Брат Родриго Кабреры.
 Кабрера, Лидия (1899—1991) — кубинский этнограф, писатель, исследователь и популяризатор афрокубинского наследия.
 Кабрера, Луис Херонимо де (1589—1647) — испанский аристократ, вице-король Перу.
 Кабрера, Матиас (род. 1986) — уругвайский футболист.
 Кабрера, Мерседес (род. 1951) — испанский политик-социалист.
 Кабрера, Мигель (род. 1983) — венесуэльский бейсболист.
 Кабрера, Мигель (1695—1768) — крупнейший живописец Новой Испании.
 Кабрера, Нельсон Давид — парагвайский футболист.
 Кабрера, Николас Алехандро (род. 1984) — аргентинский футболист.
 Кабрера, Райан (род. 1982) — американский музыкант.
 Кабрера, Рамон (1806—1877) — испанский генерал.
 Кабрера, Родриго (род. 1989) — уругвайский футболист. Брат Леандро Кабреры.
 Кабрера, Сантьяго (род. 1978) — актёр кино и телевидения.
 Кабрера, Серхио (род. 1950) — колумбийский кинорежиссёр, оператор и сценарист.
 Кабрера, Уильмер (род. 1967) — колумбийский футболист и футбольный тренер.
 
 Кабрера, Херонимо Луис де (1528—1574) — испанский конкистадор с титулом аделантадо.
 Кабрера Инфанте, Гильермо (1929—2005) — кубинский писатель.
 Кабрера Лопес, Рохелио (род. 1951) — мексиканский прелат и епископ.
 Лопес Кабрера, Рикардо (1864—1950) — испанский художник.
 Эстрада Кабрера, Мануэль (1857—1924) — президент Гватемалы.

См. также 
 (2997) Кабрера — астероид.
 Йосвани Терри Кабрера (род. 1972) — музыкант и исполнитель.
 Замок Кабрера